Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского — среднее общеобразовательное учреждение с углублённым изучением русского языка и предметов православной культуры. Носит имя местночтимого святого Вятской и Пермской епархий преподобного Трифона Вятского. Находится в городе Кирове. Расположена в бывшем здании школы № 22.

Базовая школа городского информационно-методического центра управления образования администрации города Кирова по православной педагогике. Сооснователь и участник Ассоциации православных образовательных учреждений Приволжского Федерального округа.

Духовником гимназии является священник Сергий Гомаюнов, кандидат исторических наук, доцент.

История 
Вятская православная гимназия была основана летом 1998 года, учредителями выступили Администрация города Кирова, Вятская епархия и Российский детский фонд. В первый год было набрано два первых класса общей численностью 40 человек, работало 7 человек преподавательского состава. Вхождение в образовательный процесс происходило поэтапно. Первый выпускной класс был подготовлен в 2006—2007 учебном году.

В конце 2007 года при участии гимназии создана Ассоциация православных образовательных учреждений Приволжского Федерального округа. В мае 2008 года на базе гимназии проведён первый обучающий семинар для педагогов, входящих в Ассоциацию.

Кружки 
 «Буквица»
 «Воспитание искусством»
 «Народный танец»
 «Церковное пение»
 «Мастерская игрушки»
 «Театральная студия»

Ссылки 
 Официальный сайт ВПГ
 Страница ВПГ на сайте Вятской епархии
 Страница ВПГ в проекте letopisi.ru
 В прессе
 
 
 
 
 
 
 

Православные гимназии России
Вятская епархия
Школы, основанные в 1998 году
Гимназии Кирова